Адебайор () — африканське прізвище.

Відомі носії:
 Віктор'ян Адебайор (*1996) — нігерський футболіст, півзахисник.
 Еммануель Адебайор (*1984) — тоголезький футболіст, нападник.

Прізвища